

Das Kernkraftwerk Pickering in Pickering, Ontario ist mit 8 CANDU-Reaktoren und einer Ausgangsleistung von 4.124 MW nach dem Kernkraftwerk Bruce das Kernkraftwerk mit der zweitgrößten Gesamtleistung Kanadas.

Das Kraftwerk wurde zwischen 1966 und 1986 in mehreren Bauphasen durch den kanadischen Staatsbetrieb Ontario Hydro gebaut. Im April 1999 wurde das Unternehmen in fünf Teile aufgespalten, wodurch der Energiekonzern Ontario Power Generation (OPG) entstand. Das neu gegründete Unternehmen führt den Betrieb des Kernkraftwerkes fort.

Betrieb 
1994 stellte der Reaktor 7 des Kernkraftwerkes den Weltrekord für ununterbrochenen Betrieb (894 Tage ohne Abschaltung) auf.

Block 1 hatte sich von 1998 bis 26. September 2005 in Langzeitstillstand befunden, Block 4 von 1997 bis 2003.

Die Reaktoren 2 und 3 wurden 1997 zur Überholung heruntergefahren und im Januar 2013 rückwirkend zum 28. Mai 2007 (Block 2) bzw. 31. Oktober 2008 stillgelegt.

Der Betreiber und der Bundesstaat planen, die Blöcke 1 und 4 im Jahr 2024 und die übrigen Reaktoren 2025 stillzulegen.

Daten der Reaktorblöcke

Siehe auch 
 Kernenergie in Kanada

Weblinks

Einzelnachweise 

Pickering
Bauwerk in Ontario
Pickering (Ontario)
Kernkraftwerk in Nordamerika